

Persone
 Francesca La Marca – politica italiana
 Giuseppe Pietro La Marca – militare e partigiano italiano
 Salvatore La Marca – politico italiano

Trasporti
 La Marca – azienda di trasporti pubblici italiana